Die Saison 1992/93 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 24. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1993. Dies schaffte die TSG Altenhagen-Heepen.

In die Oberligen mussten mit dem TV Oppum (Niederrhein), der TS Bendorf (Rheinland-Pfalz) und dem TV Palmersheim (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen. Zudem zogen der TuS Bad Marienberg (Rheinland-Pfalz) und der TSV Bayer 04 Leverkusen 2 (Mittelrhein) ihre Mannschaften zur nächsten Saison zurück.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
DSC Wanne-Eickel - TuS Niederpleis

TV Vallendar - TSG Altenhagen-Heepen

Schalksmühler TV - DJK Unitas Haan

Pulheimer SC - HC 93 Bad Salzuflen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TSG Altenhagen-Heepen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Wuppertaler SV
 TuS Spenge
 TV Weiden
 TS Bendorf

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1992/93
Handballsaison 1992/93